Racing Club Vichy est un nom de club sportif notamment porté par :
 Racing Club Vichy football, club de football situé à Vichy, fondé en 1945 ;
 Racing Club Vichy rugby, club de rugby à XV situé à Vichy, fondé en 1905.

Voir aussi